Жа́ба
 Жабы () — семейство бесхвостых земноводных
 Жаба — река, левый приток Чепцы
 Фотожаба — сленговое название изображения, полученного путём компьютерного фотомонтажа (от названия популярной программы Adobe Photoshop).
 ЖАБА — экзамен в Хогвартсе в конце обучения (из Гарри Поттера).
 Жаба — персонаж комиксов Марвел.
 «Жаба» — флашхоут Черноморского флота Российской империи 1823 года постройки.

Персоналии 
 Жаба — старинный дворянский род в Белоруссии.
 Жаба () — белорусская и польская фамилия. Известные носители:
 Жаба, Август Дементьевич (1801—1894) — русский дипломат, учёный-востоковед, один из основоположников российского и европейского курдоведения, составитель первого в мире большого курдско-иностранного словаря.
 Жаба, Альфонс Константинович (1878—1942) — русский советский живописец, график, художник книги; жанрист, баталист, пейзажист, мастер исторический картины.
 Жаба, Збинек — чехословацкий египтолог.
 Жаба, Тадеуш (1750—1800) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Жаба, Ян Казимир (1683—1754) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, полковник гусарской хоругви, региментарий литовских войск, воевода минский.

Медицина 
 Грудная жаба — обиходное название стенокардии.
 Жаба, горловая жаба (устар.) — то же, что ангина.